Valeria este un prenume feminin care se poate referi la:
 Valeria, a patra soție a generalului roman Lucius Cornelius Sulla Felix
 Valeria, fiica împăratului roman Dioclețian
 Valeria, provincie romană
 Valeria, o interpretă din Rusia
 Valeria, asteroid
 Valeria, oraș în statul Iowa
 Valeria, telenovelă mexicană
Personalități din România
Valeria Bufanu
Valeria Dorneanu
Valeria Guțu Romalo
Valeria Răcilă
Valeria Seciu
Valeria Mariana Stoica

Vezi și 
Valeska

Prenume feminine